Antonio Petrini (1621-1701) architecte trentaise ;
 Carlo Petrini (1948- ), footballeur italien ;
 Carlo Petrini (1949- ), journaliste, sociologue et critique gastronomique italien ;
 Giuseppe Antonio Petrini (1677-1759), peintre baroque suisse ;
 Luigi Petrini (1934-2010), réalisateur et scénariste italien.